St. Nicholas Russian Orthodox Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Nicholas Russian Orthodox Church (Kwethluk, Alaska), NRHP-ID 91000385
 St. Nicholas Russian Orthodox Church (Juneau, Alaska), NRHP-ID 73000377